Андоленко Сергій Павлович (1907–1973) — французький бригадний генерал, автор наукових робіт з військової історії, українець за походженням.
 Андоленко Карина В'ячеславівна (1987) — російська кіно- та телеакторка.

Українські прізвища
Прізвища на -енко